Irlanda
 Waterford – città del Munster
 Waterford – contea del Munster
 Stati Uniti d'America
 Waterford – città della Contea di Stanislaus, California
 Waterford – città della Contea di New London, Connecticut
 Waterford – città della Contea di Oxford, Maine
 Waterford – chartered township della Contea di Oakland, Michigan
 Waterford – township della Contea di Camden, New Jersey
 Waterford – città della Contea di Saratoga, New York
 Waterford – borough della Contea di Erie, Pennsylvania
 Waterford – township della Contea di Erie, Pennsylvania
 Waterford – città della Contea di Caledonia, Vermont
 Waterford – città della Contea di Racine, Wisconsin